Экспедиции посещения МКС (ЭП) — это краткосрочные пилотируемые экспедиции на Международную космическую станцию, доставка и возвращение которых осуществляется российскими космическими кораблями серии «Союз». Данное обозначение официально используется Роскосмосом и предприятиями российской ракетно-космической отрасли, и при этом не включает в себя краткосрочные пилотируемые экспедиции на МКС, осуществляемые американскими пилотируемыми космическими кораблями (Space Shuttle, Crew Dragon и Starliner).

Таблица экспедиций посещения МКС 
Даты в таблице соответствуют времени UTC.

Примечания 

Космический туризм
Международная космическая станция